

Persone
Frank Scully – giornalista e scrittore statunitense
Matthew Scully – giornalista e scrittore statunitense
Peter Scully – criminale australiano
Sean Scully – pittore statunitense di origini irlandesi

Altro
Dana Scully – personaggio della serie televisiva X-Files